El Edificio Banco Santander Argentina (antes Edificio Banco Río de la Plata) es un edificio de oficinas ubicado en el centro financiero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Fue proyectado en 1977 por el estudio de Mario Roberto Álvarez y Asociados, e inaugurado en 1983 para alojar la sede central del Banco Español del Río de la Plata. Con el cambio de nombre a Banco Santander  el edificio también cambió de denominación.

Historia 
El edificio fue construido en un lote en donde antes habían funcionado la Royal Insurance Company, el Royal Bank of Canada y la embajada de Canadá, un terreno ubicado en pleno centro porteño y junto a la Catedral Metropolitana, por lo cual la torre del banco deja una gran medianera blanca como telón de fondo de la iglesia. También, por encontrarse en plena city financiera, en el proyecto se decidió realizar un retiro de la línea municipal, generando una plazoleta pública que dejara más espacio para los peatones en esas calles angostas, muy congestionadas. Las curtain walls del banco, originalmente de color negro transparente, se pintaron de blanco a pedido de las Madres de Plaza de Mayo, para darle un tono más latinoamericano y simple al edificio.

La distribución de las plantas del edificio se hizo de la siguiente manera: el Banco Río ocupó el subsuelo, y pisos del 1º al 4º; la planta baja tuvo la mera función de hall de entrada, los pisos del 5º al 14º fueron destinados a oficinas de alquiler y los pisos 15º y 16º, sector de uso VIP (salas de reuniones y terrazas). Por último, en el remate consistente en un volumen separado de hormigón, se instalaron las salas de máquinas.

Referencias

Véase también 
 Grupo Santander
 Mario Roberto Álvarez

Enlaces externos 
 Banco Santander (Argentina)
 Sitio del Estudio MRA y Asociados

Banco Santander (Argentina)
Santander (Argentina)
Banco Santander (Argentina)
Banco Santander (Argentina)
Edificios bancarios de Argentina del siglo XX
Arquitectura de Argentina de 1982